Gran Núvol de Magalhães (del seu nom en anglès Large Magellanic Cloud), galàxia que orbita al voltant de la Via Làctia
 Lower Muskogee Creek, tribu reconeguda estatalment de la nació Creek establerta a Geòrgia (Estats Units)
 Little Man Computer, model d'ordinador pensat per al seu ús en educació
 Leucèmia mieloide crònica, leucèmia caracteritzada per la proliferació de cèl·lules mieloides a la medul·la òssia